Владимир Рому́лович (Ромуальдович) Зава́дский (1846—1913) — российский судебный деятель; сенатор. .

Биография 
Родился  года. Происходил из польского дворянского рода Завадских герба Слеповрон. Из дворян Подольской губернии. Отец — Ромул (Ромуальд) Игнатьевич Завадский (1802—?) надзиратель Одесской бригады Пограничной стражи, мать — Мария Яковлевна Ниценко, дочь закатальского коменданта. Известность получили и другие сыновья: Владислав (1840—1911) и Михаил (1848—1926).

В 1867 году окончил Ришельевскую гимназию и поступил на юриди­ческий факультет Казанского университета. Окончив университет со степенью кандидата прав, начал службу 20 мая 1870 года в канцелярии прокурора Ярославского окружного суда. В марте 1871 года обратился с прошением о приёме его в канцелярию прокурора Казанской судебной палаты и 15 июля 1871 года был перемещён в штат чиновников Казанского окружного суда; 30 ноября 1871 года определён кандидатом на судебные должности при прокуроре Казанской судебной палаты.

В феврале 1873 года он был назначен товарищем прокурора Симбирского окружного суда, а 4 июля 1879 года — прокурором Самарского окружного суда.

С 1883 года он снова служит в Казани: 8 июня был назначен товарищем прокурора Казанской судебной палаты, 10 июня 1894 года — председателем Казанского окружного суда, а 15 февраля 1899 года — прокурором Казанской судебной палаты; с 1 января 1894 года состоял в чине действительного статского советника.

7 марта 1901 года он получил должность старшего председателя Иркутской судебной палаты, зва­ние сенатора и был произведён в тайные советники. При этом ему предоставляется право осуществления кон­троля за деятельностью органов и должностных лиц, подчиненных Ир­кутской судебной палате.

Согласно прошению, 22 сентября 1910 года, по расстроенному здоровью был уволен от службы.

Умер в Ялте  года. Был похоронен на Ауткинском кладбище.

Награды 

 орден Св. Анны 3-й степени (1879)
 орден Св. Станислава 2-й степени (1882)
 орден Св. Анны 2-й степени (1886)
 орден Св. Владимира 4-й степени (1891)
 орден Св. Владимира 3-й степени (1896)
 орден Св. Станислава 1-й степени (1899)

Семья  
Был женат на дочери надворного советника Александре Александровне Евдокимовой. Их дети:
 Александр (1873—1915)
 Игорь (1875—1944)
 Наталья, была слушательницей Петербургских Высших женских курсов.

Примечания

Литература 
 Завадский Владимир Ромулович  // Список гражданским чинам IV класса : Испр. по 1-е июня 1900 г. — С. 874.

Ссылки 
 Завадский, Владимир Ромулович  // ИркипедияRU

Юристы Российской империи
Выпускники Ришельевской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Казанского университета
Прокуроры Российской империи
Сенаторы Российской империи
Похороненные на Ауткинском кладбище